Ле-Пертр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 50 км на схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 557 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1382,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Пертр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пертр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен